Niemcy:
 Höchstberg – dzielnica Gundelsheim
 Höchstberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel